

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hile“ beginnt.

Hile 



Hiler 
 Hiler, David (* 1955), Schweizer Politiker (GPS)
 Hiler, John P. (* 1953), US-amerikanischer Politiker

Hiles 
 Hiles, Henry (1826–1904), englischer Komponist, Organist und Musikpädagoge
 Hiles, John (1810–1882), englischer Organist und Musikpädagoge

Hiley 
 Hiley, Basil (* 1935), britischer theoretischer Physiker
 Hiley, David (* 1947), britischer Musikwissenschaftler